Gade puede referirse a:

Jacob Gade (1879-1963), violinista y compositor danés, autor del tango «Celos»;
Niels Wilhelm Gade (1817-1890), violinista, organista y compositor danés clásico de gran prestigio.